Die 4.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1953 in Oñati, Spanien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1953
Radsportveranstaltung 1953
Radsportwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland
Oñati
Sport (Provinz Gipuzkoa)